Даниэлли:

 Даниэлли (род. 1987) — бразильская футболистка.
 Даниэлли, Саймон (род. 1979) — шотландский регбист.